Dissorophus es un género de anfibio temnospóndilo extinto que vivió entre el Asseliense y el Kunguriense, durante el Pérmico. La única especie conocida de Dissorophus es D. multicinctus. Sus restos se ha encontrado en el norte y centro de Texas, así como en regiones de Oklahoma (Estados Unidos), México y Rusia. Se distingue de otros miembros de su clado por su pequeño tamaño corporal, su cabeza desproporcionadamente grande y su tronco corto. La presencia de huesos dérmicos en la región del sacro y el cráneo sugieren que D. multicinctus se encuentra entre los primeros vertebrados no amniotas que fueron exitosos en tierra.

Filogenia
Abajo, cladograma según Schoch (2012):

Referencias

Anfibios prehistóricos
Temnospondyli
Fósiles del Pérmico
Fósiles de América del Norte